

Дани сећања 

740-е п. н. е.